Ма́рк Нау́мович Липове́цкий (фамилия при рождении — Лейдерма́н; род. , ) — российский и американский  и . Доктор филологических наук.

Биография 
Родился в семье литературоведа Наума Лазаревича Лейдермана и Лили Иосифовны Вассерман. Взял фамилию бабушки.

В 1986 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета.

В 1986—1989 годах работал в Свердловском дошкольном педагогическом училище.

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советская литературная сказка: основные тенденции развития».

В 1989—1992 годах работал в Екатеринбургском государственном театральном институте, в 1992—1996 годах — в Уральском педагогическом университете.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русский постмодернизм: поэтика прозы».

В 1996 году переехал в США, был профессором кафедры германских и славянских языков и литературы и преподавателем программы сравнительного литературоведения Университета Колорадо в Боулдере.

В 2019 году стал профессором кафедры славянских языков Университета Колумбия.

Семья 
 Жена — Татьяна Михайловна Лейдерман.
 Сын — Даниил Маркович Лейдерман.

Признание 
 1993 — премия журнала «Знамя» в номинации «Литературная критика» за статью «Современность тому назад».
 1994—1995 — стипендия Фонда Фулбрайта.
 1997 — короткий список премии «Малый Букер».
 1998 — победитель конкурса вузовских учебников в гуманитарных дисциплинах Фонда Сороса (вместе с Н. Л. Лейдерманом).
 2000—2001 — грант фонда «Евразия» (Social Sciences Research Council).
 2006 — стипендия Фонда Леверхюльм (Великобритания)
 2008 — короткий список премии Андрея Белого.
 2013 — премия журнала «Знамя» за статью «Политическая моторика Захара Прилепина».
 2015— премия Американской ассоциации преподавателей славянских языков и литератур за выдающийся вклад в науку.
 2019 — премия Андрея Белого в номинации «За заслуги перед русской литературой».
 2021 — Премия Георгия Гамова (George Gamow Award) за исследования современной русской литературы

Публикации на русском

Монографии

Сборники статей и журнальные блоки

Редактура

Учебные пособия

Публикации на английском

Монографии 
 
 
  
 Lipovetsky M. Postmodern Crises: From Lolita to Pussy Riot. Boston: Academic Studies Press, 2017. 263 pp.

Сборники и спецвыпуски журналов 
 
 
 
 
 
 
 Late Soviet and Post-Soviet Literature: A Reader. The Thaw and Stagnation. Ed. by Mark Lipovetsky and Lisa Ryoko Wakamiya. Boston: Academic Studies Press; Vol. 2, 2015.
 Late Soviet and Post-Soviet Literature: A Reader. Post-Soviet Literature. Ed. by Mark Lipovetsky and Lisa Ryoko Wakamiya. Boston: Academic Studies Press; Vol. 1, 2014.
 Transgressive Women in Modern Russian and East European Cultures: From the Bad to the Blasphemous. Ed. by Beth Holmgren, Yana Hashamova, and Mark Lipovetsky. London and New York: Routledge, 2016.
 Russia — Culture of (Non) Conformity: From the Late Soviet Time to the Present, a special issue ed. by Klavdia Smola and Mark Lipovetsky, Russian Literature, Volumes 96-98 (February-May 2018).
 Russian Poetry in the 2000s-2010s, a special issue of Russian Studies in Literature, vol. 54, issues 1-3 (2018). Edited and with an introduction by Mark Lipovetsky.
 21: Short Prose from the Odd Century. Ed. By Mark Lipovetsky. Boston: Academic Studies Press, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Марк Липовецкий на сайте «Arzamas»
 Марк Липовецкий на сайте «Журнальный зал»

Стругацковеды
Литературоведы США
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского педагогического университета
Преподаватели Колорадского университета в Боулдере
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Екатеринбургского театрального института